August II. steht für folgende Personen:

 August II. (Polen) (August der Starke; 1670–1733), König von Polen und Kurfürst von Sachsen
 August II. (Braunschweig-Wolfenbüttel) (1579–1666), Fürst von Braunschweig-Wolfenbüttel